Пограничный стык — географическая точка, в которой сходятся государственные границы трёх (тройной пограничный стык), четырёх (четверной пограничный стык) и более государств. На месте пограничных стыков часто возводятся монументы или устанавливаются многоязычные знаки, описывающие уникальность данной точки. Иногда она становится объектом массового туризма. Наибольшее число пограничных стыков имеют КНР (16), РФ (14), Австрия (9). В некоторых случаях на территории, прилегающей к пограничному стыку, организуется зона свободной торговли. Таковы планы (с 2008 г.) относительно китайско-российско-корейского пограничного стыка в долине р. Туманная, на которой расположен г. Хуньчунь, провинция Цзилинь.

Примеры

Европа 
 Трериксрёсет — пограничная точка, в которой сходятся границы Швеции, Норвегии и Финляндии
 Муоткавара — Россия, Финляндия и Норвегия.
 Валсерберг — Германия, Нидерланды, Бельгия.
 Курган Дружбы — Белоруссия, Россия, Латвия.
 Три Сестры — Россия, Украина, Белоруссия.
 Людвиново — Белоруссия, Литва, Латвия.
 Виштитис — Россия, Польша, Литва.
 Шенген — Германия, Франция, Люксембург.
 Драйлендерэк — Германия, Франция, Швейцария.
  — Галисия, Леон, Португалия.
 Угол трёх императоров (до 1918 года) — Российская империя, Германская империя, Австрийская империя.
 Гора Тумба — стык Греции, Болгарии и Македонии.

Азия 
 Золотой треугольник — географическая зона, расположенная в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса (по некоторым источникам также — северо-восточного Вьетнама и южного Китая).
 Золотой полумесяц — территория сопредельных районов трёх стран Среднего Востока — Афганистана, Ирана и Пакистана.
 Майдантальский хребет- точка пересечения границ Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
 Пик Повало-Швейковского - точка пересечения границ Афганистана, Китая и Таджикистана.
 Пик Хан-Тенгри -стык границ Казахстана, Китая и Киргизии
 Дем-Кишлак - стык границ Турции, Ирана и Азербайджана.
 Серахс - стык границ Ирана, Афганистана и Туркмении.
 Фермы Шеба- стык границ Сирии, Ливана и Израиля.

Южная Америка 
 Тройная граница — Аргентина, Бразилия, Парагвай.
 Трес-Фронтерас — Бразилия, Перу, Колумбия.
 Сапалери — Аргентина, Боливия, Чили.
 Летисия - Бразилия, Колумбия, Перу.

См. также 
 Четыре угла
 Казунгула (Замбия)

Примечания